Julie Night (Los Angeles, 2 de julho de 1978) é uma atriz pornográfica norte-americana. Atua no cinema pornográfico desde 2002 e realizou até 2006 mais de 200 filmes.

Prêmios 
 2004: XRCO Award – Superslut
 2004: XRCO Award – Best Threeway – Mason's Dirty Tricks
 2004: AVN Award – Most Outrageous Sex Scene – Perverted Stories The Movie
 2004: AVN Award – Best Group Sex Scene,Video – Back 2 Evil
 2005: XRCO Award – Group Scene  – Baker's Dozen 2

Ligações externas 

 Página oficial
 Julie Night no Internet Adult Film Database
 Julie Night no Adult Film Database

Atrizes pornográficas dos Estados Unidos
Naturais de Los Angeles